Pierrepont puede referirse a:

 Pierrepont, comuna francesa situada en Aisne.
 Pierrepont, comuna francesa situada en Calvados.
 Pierrepont, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Pierrepont, pueblo estadounidense situado en el estado de Nueva York.